Galagania margiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Pimenov och M.G.Vassiljeva. Galagania margiana ingår i släktet Galagania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
margiana